Білогірська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Білогірська волость — Острогозького повіту Воронізької губернії;
 Білогірська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії.